Бацање диска у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 11. и 13. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекинга 2015. бранила је Денија Кабаљеро са Кубе.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 атлетичарка из 19 земаља.

  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
3. август 2017..
{| class="wikitable" width=100%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2017.
|-
| Олимпијски рекорди
| Мартина Хелман
| rowspan="3" | 
| 72,30
| Сеул, Јужна Кореја
| 29. септембар 1988.
|-
| Светски рекорд
| Габријела Рајниш
| 76,80
| Нојбранденбург, Источна Немачка
| 7. јули 1988.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Мартина Хелман
| 71,62
| Рим, Италија
| 31. август 1987.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Сандра Перковић
| 
| 71,41
| Белинцона, Швајцарска
| 20. јун 2017.
|-
| Европски рекорд
| Габријела Рајниш
| 
| 76,80
| Нојбранденбург, Источна Немачка
| 7. јули 1988.
|-
| Северноамерички рекорд
| Хилда Рамос
| 
| 70,88
| Хавана, Куба
| 8. мај 1992.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Андреса де Мораис
| 
| 64,21
| Баркизименто, Бразил
| 10. јул 2012.
|-
| Афрички рекорд 
| Елизна Ноде
| 
| 64,87
| Стеленбосх, Јужна Африка
| 2. март 2003.
|-
| Азијски рекорд
| Сјао Ланлинг
| 
| 71,68| Пекинг, Кина
| 14. март 1992.
|-
| Океанијски рекорд| Данијела Костијан
| 
| 68,72| Окланд, Нови Зеланд
| 22. јануар 1994.
|-
! colspan="6" | Рекорди после завршеног Светског првенства 2017.
|-
| Океанијски рекорд| Дани Стивенс
| 
| 69,64| Лондон, Уједињено Краљевство
| 13. август 2017.
|}

 Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2017. године је пре почетка светског првенства (3. августа 2017.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 11. августа 2017. године. Квалификациона норма за финале износила је 63,20 метра (КВ), коју су испуниле 9 такмичарки, а још 3 се пласирале према постигнутом резултату (кв).,,.Почетак такмичења''': Група А у 10:11 и Група Б у 11:36 по локалном времену.

Финале 
Такмичење се одржало 13. августа 2017. године са почетком у 19:09 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Коплетни резултати СП 2017. сајт ИААФ
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном